Aparecido Donizete Sartor (Monte Alto, 8 de fevereiro de 1957) é um empresário e político brasileiro. Foi o primeiro prefeito eleito pelo Partido dos Trabalhadores em Monte Alto, no interior do estado de São Paulo. Exerceu dois mandatos, de 1993 a 1996 e de 2001 a 2004. Em seu segundo mandato, transformou em pecúnia o auxílio-alimentação que os funcionários públicos recebiam. Desta maneira, passaram a recebê-la diretamente no holerite. Em 2006 foi investigado pelo Grupo de Atuação Especial Regional para Prevenção e Repressão ao Crime Organizado (Gaerco), acusado de fraudar as licitações para destinação dos resíduos sólidos hospitalares, vencidas pela empresa Leão Leão. Nas eleições de outubro de 2008 tentou eleger-se novamente prefeito, dessa vez pelo Partido da Social Democracia Brasileira, mas foi derrotado por sua ex-esposa Sílvia Meira.

Ligações externas 
 

Naturais de Monte Alto
Prefeitos de Monte Alto